Алексе́й Алексе́ев: 
 
 Алексеев, Алексей Андреевич (род. 1988) — российский футболист.
 Алексеев, Алексей Григорьевич (Лившиц; 1887—1985) — российский и советский артист эстрады, режиссёр, конферансье, драматург.
 Алексеев, Алексей Евгеньевич (род. 1978) — российский спортсмен (кёкусинкай).
 Алексеев, Алексей Иванович (1911 — ?) — советский партийный деятель, первый секретарь Ленинградского горкома ВКП(б)-КПСС (1952—1953).
 Алексеев, Алексей Иванович (род. 1966) — российский историк, археограф, заведующий отделом рукописей РНБ.
 Алексеев, Алексей Карпович (1881—1938) — советский палеонтолог.
 Алексеев, Алексей Михайлович (1893—1971) — советский физиолог растений.
 Алексеев, Алексей Олегович (род. 1989) — российский футболист.